Yusim ist der Familienname folgender Personen:

 Nir Yusim (* 1978), israelischer Badmintonspieler
 Victor Yusim (* um 1955), israelischer Badmintonspieler